Svältträsket kan syfta på:
Svältträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (11 ha)
Svältträsket (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn